Robert, Rob ou Bob Barrett peut faire référence à :

  (1942-2012), auteur australien ;
  (1949-), illustrateur américain ;
 Robert Barrett, co-réalisateur de Beyond the Door ;
 Bob Barrett (1925-), journaliste et écrivain américain de roman policier et western ;
  (1935-), joueur américain de football ;
  (1899-1982), joueur américain de baseball ;
  (1967-), homme politique du Minnesota ;
 Rob Barrett (1969-), guitariste de Cannibal Corpse ;
  (1966-), acteur anglais.

Voir aussi 
 Robert Barrat (1889–1970), acteur américain